Schaffter ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schaffter (1823–1897), Theologe, Romanist, Anglist, Geograph und Hochschullehrer
 Laurent Schaffter (* 1947), Schweizer Politiker (CSP)
 Olivier Schaffter (* 1964), Schweizer Judoka, Olympiateilnehmer 1988, 1992
 Roger Schaffter (1917–1998), Schweizer Politiker (FDP)
 Juan Carlos Mundin Schaffter bekannt als Carlos Thompson (1923–1990), argentinischer Schauspieler und Autor, Schweizer Herkunft, zweiter Ehemann von Lilli Palmer